Ehemaliges Ursulinenkloster steht für:

 Ehemaliges Ursulinenkloster Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Ehemaliges Ursulinenkloster Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Ehemaliges Ursulinenkloster Graz, Steiermark
 Ehemaliges Ursulinenkloster Salzburg, Land Salzburg, siehe Markuskirche (Salzburg)